Miers Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Miers (sjö),

USA 

 Miers Lake (reservoar i USA), Arkansas, Prairie County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar